Titusville (Flórida) — uma cidade
Titusville (New Jersey) — área não-incorporada do município de Hopewell (Nova Jersey)
Titusville (Pensilvânia) — uma cidade

Desambiguações de topônimos